Peep show — tipo de espetáculo
Peep Show (série de televisão) — exibida pelo Channel 4 desde 2003

Peepshow (álbum de Siouxsie & the Banshees) — de 1988

Desambiguações de artes